Een verkeersweg:
 N171 (België)
 N171 (Frankrijk)
 N171 (Zwitserland)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing